А́льмош, Алмош  — венгерское имя.

 Альмош — вождь союза венгерских племён.
 Альмош — венгерский принц, король Хорватии и нитранский князь.
 Алмуш (также Альмош) — булгарский хан.